Гейл Уэзерс () — героиня из серии фильмов «Крик», роль которой исполняет американская актриса Кортни Кокс. В фильмах серии она вместе с Дьюи Райли участвует в расследовании преступлений, совершённых убийцей по прозвищу Призрачное лицо, преследующего Сидни Прескотт и её близких. Во всех частях франшизы Гейл принимает участие в финальном противостоянии с маньяком — персонаж является последней выжившей. Она изображена как напористая, уверенная в себе журналистка, которая не остановится ни перед чем, чтобы узнать правду и остановить убийства. За исполнение данной роли Кортни Кокс получила награды и номинации на премии «Fangoria Chainsaw Awards», «Сатурн» и «Teen Choice Awards». В русском официальном кинопрокате со второго по пятый фильм героиню дублирует актриса Людмила Шувалова.

События фильмов

Крик 

Жаждущая славы журналистка Гейл Уэзерс написала книгу об убийстве жительницы города Вудсборо Морин Прескотт — в ней она высказала позицию, что показания дочери убитой женщины, Сидни Прескотт, стали ключевыми в деле, и Коттона Уири, молодого любовника Морин, несправедливо осудили и отправили в тюрьму. Вместе со своими оператором Кенни журналистка возвращается в город, когда в нём начинают происходить убийства, совершаемые маньяком по прозвищу Призрачное лицо. Гейл знакомится с помощником шерифа — молодым человеком по имени Дуайт «Дьюи» Райли. Между ними моментально вспыхивают чувства, и молодые люди начинают собственное расследование. В результате они оказываются в доме Стью Мэйхера, где и происходит кровавая развязка истории, в которой Гейл помогает Сидни справиться с убийцами — Стью и Билли Лумисом, её парнем. Как выясняется, именно они подставили Коттона Уири. В финале картины, Гейл ведёт репортаж с места событий, куда прибывают полиция, скорая помощь и журналисты.

Крик 2 

Гейл — успешный журналист, написавший ещё одну книгу «Убийства в Вудсборо» о событиях первого фильма. По ней снят фильм «Удар ножом» (), на премьере которого происходит убийство двух студентов колледжа Виндзор. Журналистка приезжает в студгородок, чтобы снять новый репортаж с участием Сидни и Коттона Уири, которого выпустили из тюрьмы, когда выяснилось, что он не причастен к убийству Морин Прескотт. Между Сидни и Гейл складываются странные отношения: девушка признательна журналистке за то, что та спасла ей жизнь в Вудсборо, однако её настойчивость и отрицание личных границ в ходе расследования новых убийств вбивают клин между ними. Гейл встречает Дьюи — отставного полицейского, который приезжает в Виндзор, чтобы помочь Сидни и Ренди. После событий первой части Гейл и Дьюи не общаются; кроме того, она нелестно отзывается о нём в своей новой книге. Однако их всё ещё тянет друг к другу, и, как и раньше, Гейл и Дьюи начинают поиски убийц, но на последнего нападает Призрачное лицо, а Гейл и Сидни вновь сталкиваются с убийцами в финале истории. Правда, неожиданно на их стороне оказывается Коттон. Вместе они противостоят маньякам, выживая в кровавой резне. Журналистка убивает одного из маньяков — студента Мики Алтиери, несколько раз выстрелив в него. В одной из последних сцен Гейл видит, как Дьюи увозит скорая помощь — в этот раз она решает не делать репортаж, а уезжает вместе с возлюбленным в больницу.

Крик 3 

Гейл написала новую книгу — «Кровавый колледж» о событиях второй части. Журналистка уже не столько ищет славы, сколько хочет раскрыть тайну загадочного прошлого Морин Прескотт, ведь Голливуд сотрясает серия убийств, начавшаяся со смерти Коттона Уири. Маньяк преследует актёров и съёмочную группу фильма «Удар ножом 3: Возвращение в Вудсборо» (). На съёмочной площадке она встречает Дьюи — он работает над сюжетом фильма в качестве консультанта, а также встречается с актрисой Дженнифер Джоли, играющей Гейл Уэзерс в фильмах. После событий второй части Гейл какое-то время жила в Вудсборо, но в итоге уехала, так как жизнь в маленьком городке была не для неё. Несмотря на это, Дьюи всё ещё любит Гейл, и это чувство взаимно. Они оба оказываются в эпицентре событий, когда развязка истории приводит главных героев — включая Сидни Прескотт — в дом продюсера Джона Милтона, много лет назад соблазнившего Морин Прескотт. Убийцей в костюме Призрачного лица оказывается внебрачный сын Морин и Джона, скрывавшийся за личностью режиссёра Романа Бриджера. Гейл, Дьюи и Сидни выживают, и в финале картины вместе с детективом Марком Кинкейдом проводят время на ранчо Сидни. В одной из последних сцен Дьюи наконец-то делает Гейл предложение руки и сердца, на что она отвечает согласием.

Крик 4 

Прошло 10 лет со времён событий в Голливуде. Гейл написала ещё две книги — «Голливудский ужас» и «Возвращение Призрачного лица». Она живёт в Вудсборо вместе со своим мужем Дьюи, ставшим шефом городской полиции, под его фамилей «Райли». Гейл пытается написать новую книгу, однако находится в творческом кризисе. Когда в городе вновь происходят убийства, она пытается начать работать с мужем, как в прежние времена, но он выступает против этого. Гейл также встречает сопротивление со стороны помощника шерифа Джуди Хикс, влюблённой в Дьюи. Тогда она берётся за расследование сама. Гейл тайно приходит на закрытый показ фильмов «Удар ножом», названный «Ударофоном», где на неё нападает убийца Призрачное лицо. Дьюи вовремя приезжает к месту событий, чтобы спасти жену от смерти. Придя в себя в больнице, она понимает, кто скрывается за личностью убийцы. Дьюи устремляется в палату к Сидни Прескотт — она также пережила нападение маньяка — и обнаруживает, что им оказалась кузина Сидни, Джилл Робертс. Джилл приходит в палату к родственнице, чтобы закончить своё кровавое дело. На помощь Сидни приходят Гейл, Дьюи и помощник шерифа Хикс.

Крик (2022) 

Прошло ещё 11 лет. Гейл и Дьюи переехали в Нью-Йорк, где их брак дал трещину — они развелись, а Дьюи вернулся в Вудсборо. Каждое утро он смотрит по телевизору выпуски новостей, которые ведёт Гейл. В городе вновь появляется Призрачное лицо, и телекомпания отправляет её в Вудсборо освещать события. Сидни также приезжает в родной город — вместе они пытаются спасти ребят, оказавшихся в центре кровавой резни. Погибает шериф Джуди Хикс и её сын Уэс — тогда Гейл узнаёт, что жители города потребовали отставки Дьюи с поста шерифа. Он рад видеть Гейл, которую до сих пор любит, но считает, что женщина вернулась только ради репортажа. Дьюи становится следующей жертвой маньяка. Гейл винит в его смерти себя. Она полна решимости наказать убийцу вместе с Сидни — они решают собственным руками убить того, кто скрывается за маской. Женщины следуют за главными героями на вечеринку — в старый дом Стью Мэйхера. Там происходит развязка истории, в которой Гейл и Сидни выполняют данное себе и друг другу обещание: ликвидировать убийц. В финале фильма Гейл принимает решение писать не очередную книгу о сумасшедших маньяках, а рассказать историю прекрасного и благородного человека — своего бывшего мужа Дьюи Райли.

Будущее 

В марте 2022 года стало известно, что Кокс вернётся к персонажу Гейл Уэзерс в шестом фильме серии, релиз которого запланирован на 2023 год.

Библиография персонажа 
В фильмах киносерии упоминаются или появляются следующие работы Гейл Уэзерс:

 «Несправедливо осуждённый» () — «Крик» (1996), «Крик» (2022)
 «Убийства в Вудсборо» () — «Крик 2», «Крик 3», «Крик» (2022)
 «Кровавый колледж» () / «Убийства в Виндзорском колледже» () — «Крик 3»
 «Голливудский ужас» () — «Крик 4»
 «Возвращение Призрачного лица» () — «Крик 4»
 «Нож охотника» () — «Крик 4»

Также для «Крика 4» были изготовлены обложки-реквизиты двух книг, однако они не попали в фильм: «Часы судьбы» () и «Нож судьбы» ().

Образ персонажа

Кастинг 
Студия хотела пригласить на роль известную актрису — рассматривались кандидатуры Брук Шилдс и Джанини Гарофало. В то время Кортни Кокс играла главную роль в популярном ситкоме NBC «Друзья». Никто не воспринимал её как претендентку на роль, так как до этого она играла более мягких по характеру персонажей; сама актриса очень хотела сыграть «стерву», чей образ отличается от Моники Геллер из сериала; в итоге Кокс получила роль Гейл. Это привело к новой тенденции в производстве фильмов ужасов — брать на роли в фильмах широко известных актёров; кроме того, по словам Уэса Крэйвена, «участие в фильме Кокс и Нив Кэмпбелл позволило поднять статус „Крика“ и привлечь больше женской аудитории».

Признание 

Гейл часто относят к одному из архетипов женских персонажей фильмов ужасов — «последней выжившей девушке», а саму актрису некоторые критики и обозреватели называют одной из «Королев крика», наряду с Нив Кэмпбелл и Джейми Ли Кёртис. Критики оценили игру Кортни Кокс; отличительными чертами персонажа стали «резкие замечания и желание контролировать ситуацию». Журнал «Esquire» включил Гейл Уэзерс в список лучших персонажей фильмов ужасов всех времён. Кристиан Эллэйр назвал персонаж иконой стиля 1990-х в своём обзоре для сайта «Vogue». Уэзерс считается иконой ЛГБТ-сообщества. Портал «ScreenRant» поставил Гейл Уэзерс на 9-е место в списке «10 лучших последних девушек в фильмах ужасов».

За исполнение роли актриса получила несколько наград: премию «Fangoria Chainsaw Awards» и номинацию на «Сатурн» за роль второго плана в «Крике 2». За роль в «Крике 3» Дэвид Аркетт и Кокс получили премию «Teen Choice Awards» в категории «Лучшая химия» в 2000-м году.

Пародии 
Персонаж Гейл Хэйлшторм () в исполнении актрисы Шери Отери спародирован в картине «Очень страшное кино», а Тиффани Тиссен сыграла Хагиту Атсли () в картине «Ну очень страшное кино».

Примечания

См. также 
 Дьюи Райли
 Сидни Прескотт
 Джилл Робертс
 Лори Строуд
 Нэнси Томпсон
 Джули Джеймс
 Final Girl
 Королева крика

Ссылки 
 Книги Гейл Уэзерс на сайте stabmovies.com

Вымышленные женщины
Персонажи фильмов
Персонажи фильмов ужасов
Персонажи кинофраншизы «Крик»